Pineta ima više značenja:
 Pineta (Bolcano)
 Pineta (Ređo di Kalabrija)
 Pineta (Trento)
 Pineta (Udine)